U Hrvatskoj:
 Arapovac, naselje u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija
 Arapovac (otok), u Kornatima

Naselja u Srbiji:
 Arapovac (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac